Houngbédji ist der Familienname folgender Personen:

 Adrien Houngbédji (* 1942), beninischer Politiker
 Roger Houngbédji (* 1963), beninischer Ordensgeistlicher, Erzbischof von Cotonou